В математике, под группой Томпсона может пониматься:
 Конечная группа Томпсона, одна из спорадических конечных простых групп.
 Одна из бесконечных '''групп Томпсона F и T, являющихся подгруппами групп кусочно-линейных гомеоморфизмов отрезка и окружности соответственно.

Ссылки 

Теория групп